Crassatella ponderosa är en musselart som beskrevs av Gmelin 1791. Crassatella ponderosa ingår i släktet Crassatella och familjen Crassatellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
ponderosa